

Ґозьдзікув — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґозьдзікув — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства